Пожарный — значения:

 Пожарный — работник подразделения профессиональной пожарной охраны или доброволец, действующий в составе общественного объединения пожарной охраны.
 Пожарный (или Вестник пожарного дела в России) — иллюстрированный журнал, основанный в Санкт-Петербурге в марте 1892 года графом А. Д. Шереметевым; редакторами были А. П. Чехов, Д. Покровский, Н. Л. Ширяев и В. П. Григорьев (закрыт в 1896); первое в истории России специализированное издание данной тематики.
 «Пожарный» — в Англии именование шахтёра, поджигавшего рудничный газ.
 Пожарный — хутор, Корочанский район, Белгородская область.

Примечания